Het Eredivisie-seizoen 2016/17 (mannen) was het 61e seizoen van de Eredivisie, de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie. Hierin werd gestreden om het 128e landskampioenschap voetbal. Aan de competitie namen achttien clubs deel. 
In speelronde 34 werd Feyenoord voor de vijftiende keer landskampioen, waarmee Feyenoord de eerste landstitel sinds 1999 behaalde. De Rotterdamse club onttroonde hiermee de kampioen van seizoen 2015/16, PSV.
Feyenoord veroverde in seizoen 2016/17 als eerste club de 'gouden' kampioensschaal die de KNVB ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de Eredivisie uitreikte. De tekst en het KNVB-logo op de schaal worden normaliter gegraveerd, maar zijn in dit lustrumjaar ingelegd met 24-karaats goud.

Voorgaand seizoen 
Sparta Rotterdam werd in het seizoen 2015/16 kampioen van de Eerste divisie en keerde daarmee, na zes jaar te hebben gespeeld in de Eerste divisie, terug in de Eredivisie. Sparta nam hiermee de plek in van SC Cambuur, dat na drie seizoenen in de Eredivisie in 2015/16 laatste eindigde en daarmee rechtstreeks naar de Eerste Divisie degradeerde. In de play-offs 2016 verzekerde Willem II zich van lijfsbehoud en promoveerde Go Ahead Eagles naar de Eredivisie, wat ten koste ging van De Graafschap.

Een beslissing van de licentiecommissie van de KNVB om FC Twente terug te plaatsen naar de Eerste divisie, werd op 17 juni 2016 door de beroepscommissie van de KNVB ongedaan gemaakt.

Teams

Trainerswijzigingen

Standen

Officiële eindstand

Stand na 34 wedstrijden

Legenda

Stand thuiswedstrijden

Stand uitwedstrijden

Stand 1e seizoenshelft

Stand 2e seizoenshelft

Wedstrijddata

Uitslagen

Play-offs

Toeschouwers

Positieverloop per club

Statistieken

Doelpunten

Aantal goals per speelronde

Topscorers

Assists

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Kaarten

Gele en rode kaarten 

 en  /

Kaartenoverzicht (clubs)

Kaartenoverzicht (scheidsrechters) 

* Per 1 januari 2017.

Uitwerking van de rode kaarten (spelers)

Twee gele kaarten 
De volgende spelers hebben in één wedstrijd twee keer geel gekregen en zijn daarmee automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=20|Speelronde
!align=left width=140|Speler
!align=left width=120|Club
!align=center width=45|Thuis/Uit
!align=center width=120|Tegenstander
!align=center width=40|Tussen.
!align=center width=40|Min.
!align=center width=40|Eind.
!align=center width=150|Scheidsrechter
|-
|rowspan=2 align="center"| 1
|align=left| Willem Huizing
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Uit
|align=center| AZ
|align=center| 2 - 1
|align=center| 71e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Danny Makkelie
|-
|align=left| Joël Veltman
|align=left| Ajax
|align=center| Uit
|align=center| Sparta Rotterdam
|align=center| 1 - 3
|align=center| 84e
|align=center| 1 - 3
|align=center| Kevin Blom
|-
|align=center| 2
|align=left| Frederic Ananou
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Uit
|align=center| Ajax
|align=center| 2 - 2
|align=center| 90+4e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Bas Nijhuis
|-
|rowspan=2 align="center"| 4
|align=left| Juninho Bacuna
|align=left| FC Groningen
|align=center| Uit
|align=center| PSV
|align=center| 0 - 0
|align=center| 34e
|align=center| 0 - 0
|align=center| Bas Nijhuis
|-
|align=left| Julian von Haacke
|align=left| N.E.C.
|align=center| Uit
|align=center| AZ
|align=center| 1 - 0
|align=center| 53e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Kevin Blom
|-
|rowspan=2 align="center"| 5
|align=left| Arnold Kruiswijk
|align=left| Vitesse
|align=center| Uit
|align=center| Ajax
|align=center| 1 - 0
|align=center| 67e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Richard Liesveld
|-
|align=left| Hidde ter Avest
|align=left| FC Twente
|align=center| Uit
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 2 - 1
|align=center| 90e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Jochem Kamphuis
|-
|rowspan=3 align="center"| 6
|align=left| Abdul Jeleel Ajagun
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Thuis
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 0 - 1
|align=center| 34e
|align=center| 0 - 3
|align=center| Bas Nijhuis
|-
|align=left| Christian Kum
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Thuis
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 0 - 1
|align=center| 44e
|align=center| 0 - 3
|align=center| Bas Nijhuis
|-
|align=left| Shay Facey
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Uit
|align=center| Roda JC Kerkrade
|align=center| 0 - 2
|align=center| 75e
|align=center| 0 - 3
|align=center| Bas Nijhuis
|-
|rowspan=3 align="center"| 8
|align=left| Danilo Pantić
|align=left| Excelsior
|align=center| Uit
|align=center| Go Ahead Eagles
|align=center| 2 - 0
|align=center| 57e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Edwin van de Graaf
|-
|align=left| Tom Trybull
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Uit
|align=center| PEC Zwolle
|align=center| 2 - 1
|align=center| 81e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Björn Kuipers
|-
|align=left| Denzel Dumfries
|align=left| Sparta Rotterdam
|align=center| Thuis
|align=center| AZ
|align=center| 1 - 1
|align=center| 90+3e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Richard Liesveld
|-
|align=center| 9
|align=left| Samir Memišević
|align=left| FC Groningen
|align=center| Thuis
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 0 - 2
|align=center| 76e
|align=center| 0 - 3
|align=center| Richard Liesveld
|-
|align=center| 15
|align=left| Tom Beugelsdijk
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Thuis
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 0 - 1
|align=center| 75e
|align=center| 0 - 2
|align=center| Pol van Boekel
|-
|align=center| 16
|align=left| Nick Viergever
|align=left| Ajax
|align=center| Uit
|align=center| FC Twente
|align=center| 0 - 0
|align=center| 90+1e
|align=center| 0 - 1
|align=center| Dennis Higler
|-
|rowspan=2 align="center"| 17
|align=left| Bram van Polen
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| Uit
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 1 - 0
|align=center| 61e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Edwin van de Graaf
|-
|align=left| Hector Hevel
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Thuis
|align=center| Sparta Rotterdam
|align=center| 1 - 0
|align=center| 79e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Kevin Blom
|-
|rowspan=4 align="center"| 21
|align=left| Elvis Manu
|align=left| Go Ahead Eagles
|align=center| Uit
|align=center| N.E.C.
|align=center| 0 - 2
|align=center| 63e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Björn Kuipers
|-
|align=left| Stijn Wuytens
|align=left| AZ
|align=center| Thuis
|align=center| PSV
|align=center| 1 - 3
|align=center| 71e
|align=center| 2 - 4
|align=center| Serdar Gözübüyük
|-
|align=left| Sam Larsson
|align=left| SC Heerenveen
|align=center| Uit
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 1 - 0
|align=center| 83e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Jochem Kamphuis
|-
|align=left| Bart Schenkeveld
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| Uit
|align=center| Sparta Rotterdam
|align=center| 0 - 2
|align=center| 84e
|align=center| 2 - 3
|align=center| Bas Nijhuis
|-
|align=center| 23
|align=left| Jurgen Mattheij
|align=left| Excelsior
|align=center| Uit
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 0 - 0
|align=center| 34e
|align=center| 0 - 4
|align=center| Siemen Mulder
|-
|align=center| 28
|align=left| Jerry St. Juste
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Uit
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 3 - 1
|align=center| 31e
|align=center| 4 - 1
|align=center| Martin van den Kerkhof
|-
|rowspan=2 align="center"| 29
|align=left| Robin Pröpper
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Thuis
|align=center| Vitesse
|align=center| 0 - 1
|align=center| 56e
|align=center| 0 - 1
|align=center| Christiaan Bax
|-
|align=left| Kevin Diks
|align=left| Vitesse
|align=center| Uit
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 0 - 1
|align=center| 86e
|align=center| 0 - 1
|align=center| Christiaan Bax
|-
|align=center| 32
|align=left| Joachim Andersen
|align=left| FC Twente
|align=center| Uit
|align=center| AZ
|align=center| 1 - 1
|align=center| 86e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Siemen Mulder
|}

Rode kaart 
De volgende spelers zijn door de scheidsrechter direct van het veld gezonden en worden automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd. Indien dat ze de straffen van de aanklager betaald voetbal en de tuchtcommissie niet accepteren.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=20|Speelronde
!align=left width=140|Speler
!align=left width=120|Club
!align=center width=45|Thuis/Uit
!align=center width=120|Tegenstander
!align=center width=40|Tussen.
!align=center width=40|Min.
!align=center width=40|Eind.
!align=center width=150|Scheidsrechter
!align=center width=330|Overtreding
!align=center width=200|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=center| 5
|align=left| Calvin Verdonk
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| Thuis
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 1 - 0
|align=center| 90e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Siemen Mulder
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van Giovanni Troupée van FC Utrecht.
|align=center| 1- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: 1
|-
|align=center| 9
|align=left| Jason Davidson
|align=left| FC Groningen
|align=center| Thuis
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 0 - 1
|align=center| 36e
|align=center| 0 - 3
|align=center| Richard Liesveld
|align=center| Het geven van een knietje aan Arber Zeneli van sc Heerenveen.
|align=center| 2, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: vrijgesproken
|-
|rowspan=2 align="center"| 10
|align=left| Fran Sol
|align=left| Willem II
|align=center| Thuis
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 0 - 0
|align=center| 31e
|align=center| 0 - 1
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Een natrappende beweging naar Nacer Barazite van FC Utrecht.
|align=center| 4, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=left| Jarchinio Antonia
|align=left| Go Ahead Eagles
|align=center| Thuis
|align=center| FC Twente
|align=center| 0 - 2
|align=center| 90+4e
|align=center| 0 - 2
|align=center| Martin van den Kerkhof
|align=center| Het gaan staan op het been van Stefan Thesker van FC Twente.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 11
|align=left| Sander Fischer
|align=left| Go Ahead Eagles
|align=center| Uit
|align=center| PEC Zwolle
|align=center| 2 - 1
|align=center| 88e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Serdar Gözübüyük
|align=center| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Anass Achahbar van PEC Zwolle buiten het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 13
|align=left| Ramon Leeuwin
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Uit
|align=center| FC Twente
|align=center| 0 - 0
|align=center| 9e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Allard Lindhout
|align=center| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Enes Ünal van FC Twente buiten het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|rowspan=2 align="center"| 16
|align=left| Tim Breukers
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Uit
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 2 - 0
|align=center| 90e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Richairo Živković van FC Utrecht buiten het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=left| Stijn Spierings
|align=left| Sparta Rotterdam
|align=center| Thuis
|align=center| Vitesse
|align=center| 0 - 1
|align=center| 90+2e
|align=center| 0 - 1
|align=center| Allard Lindhout
|align=center| Slaande weging in het gezicht van Ricky van Wolfswinkel van Vitesse.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 17
|align=left| Bart Schenkeveld
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| Uit
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 0 - 0
|align=center| 16e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Edwin van de Graaf
|align=center| Het onderuit halen van Brandley Kuwas van Heracles Almelo in het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 18
|align=left| Lewis Baker
|align=left| Vitesse
|align=center| Thuis
|align=center| FC Twente
|align=center| 3 - 1
|align=center| 81e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Een natrappende beweging naar Dejan Trajkovski van FC Twente.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 19
|align=left| Navarone Foor
|align=left| Vitesse
|align=center| Uit
|align=center| FC Groningen
|align=center| 1 - 1
|align=center| 86e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Jeroen Manschot
|align=center| Een wilde tackle op Juninho Bacuna van FC Groningen.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|rowspan=3 align="center"| 20
|align=left| Jurgen Mattheij
|align=left| Excelsior
|align=center| Uit
|align=center| Roda JC Kerkrade
|align=center| 0 - 0
|align=center| 18e
|align=center| 4 - 0
|align=center| Serdar Gözübüyük
|align=center| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Mitchel Paulissen van Roda JC Kerkrade buiten het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=left| Bersant Celina
|align=left| FC Twente
|align=center| Uit
|align=center| PEC Zwolle
|align=center| 1 - 1
|align=center| 49e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Martin van den Kerkhof
|align=center| Een natrappende beweging naar Danny Holla van PEC Zwolle.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=left| Darren Maatsen
|align=left| Go Ahead Eagles
|align=center| Thuis
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 0 - 1
|align=center| 62e
|align=center| 0 - 1
|align=center| Edwin van de Graaf
|align=center| Een natrappende beweging naar Mark van der Maarel van FC Utrecht.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|rowspan=2 align="center"| 21
|align=left| Bram Castro
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Uit
|align=center| Willem II
|align=center| 0 - 0
|align=center| 21e
|align=center| 1 - 3
|align=center| Allard Lindhout
|align=center| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Obbi Oulare van Willem II binnen het strafschopgebied.
|align=center| 1- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: vrijgesproken
|-
|align=left| Andreas Ludwig
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Thuis
|align=center| SC Heerenveen
|align=center| 1 - 0
|align=center| 87e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Jochem Kamphuis
|align=center| Het gaan staan op het been van Martin Ødegaard van SC Heerenveen.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|rowspan=3 align="center"| 22
|align=left| Ernestas Šetkus
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Uit
|align=center| Go Ahead Eagles
|align=center| 2 - 0
|align=center| 73e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van Sam Hendriks van Go Ahead Eagles.
|align=center| 1
|-
|align=left| Juninho Bacuna
|align=left| FC Groningen
|align=center| Uit
|align=center| Feyenoord
|align=center| 2 - 0
|align=center| 75e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Serdar Gözübüyük
|align=center| Het gaan staan op de achillespees van Terence Kongolo van Feyenoord.
|align=center| Geseponeerd
|-
|align=left| Jerry St. Juste
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Thuis
|align=center| AZ
|align=center| 1 - 2
|align=center| 90+5e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Het onderuit halen van Mattias Johansson van AZ buiten het strafschopgebied.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 23
|align=left| Juninho Bacuna
|align=left| FC Groningen
|align=center| Uit
|align=center| Sparta Rotterdam
|align=center| 2 - 2
|align=center| 52e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Allard Lindhout
|align=center| Het met twee benen inkomen op Mart Dijkstra van Sparta Rotterdam.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|rowspan=2 align="center"| 24
|align=left| Mohamed El Makrini
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Uit
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 0 - 0
|align=center| 54e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Siemen Mulder
|align=center| Het onderuit halen van Martin Ødegaard van sc Heerenveen buiten het strafschopgebied.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=left| Danilo Pantić
|align=left| Excelsior
|align=center| Thuis
|align=center| Willem II
|align=center| 0 - 2
|align=center| 90+1e
|align=center| 0 - 2
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Het met gestrekt been inkomen op Darryl Lachman van Willem II.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 25
|align=left| Samir Memišević
|align=left| FC Groningen
|align=center| Thuis
|align=center| Ajax
|align=center| 1 - 1
|align=center| 87e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Het onbesuisd inkomen op Daley Sinkgraven van Ajax.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 26
|align=left| Bryan Linssen
|align=left| FC Groningen
|align=center| Uit
|align=center| Roda JC Kerkrade
|align=center| 3 - 1
|align=center| 90+1e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Martin van den Kerkhof
|align=center| Een natrappende beweging naar Frederic Ananou van Roda JC Kerkrade.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 30
|align=left| Elvis Manu
|align=left| Go Ahead Eagles
|align=center| Thuis
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 0 - 0
|align=center| 12e
|align=center| 1 - 4
|align=center| Edwin van de Graaf
|align=center| Hands waardoor een duidelijke scoringskans werd ontnomen.
|align=center| 1- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: 1
|-
|rowspan=3 align="center"| 33
|align=left| Ouasim Bouy
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| Thuis
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 0 - 0
|align=center| 18e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Reza Ghoochannejhad van sc Heerenveen buiten het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=left| Ridgeciano Haps
|align=left| AZ
|align=center| Uit
|align=center| N.E.C.
|align=center| 1 - 1
|align=center| 60e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Jochem Kamphuis
|align=center| Een natrappende beweging naar Ali Messaoud van N.E.C. .
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=left| Marcel Ritzmaier
|align=left| Go Ahead Eagles
|align=center| Uit
|align=center| Ajax
|align=center| 4 - 0
|align=center| 80e
|align=center| 4 - 0
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Een wilde tackle op Joël Veltman van Ajax.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|rowspan=2 align="center"| 34
|align=left| Jonas Svensson
|align=left| AZ
|align=center| Thuis
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 0 - 1
|align=center| 34e
|align=center| 2 - 3
|align=center| Martin van den Kerkhof
|align=center| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Richairo Živković van FC Utrecht buiten het strafschopgebied.
|align=center| Geseponeerd
|-
|align=left| Mitchel Paulissen
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Uit
|align=center| Vitesse
|align=center| 2 - 0
|align=center| 82e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Het met gestrekt been inkomen op Marvelous Nakamba van Vitesse.
|align=center| 4, waarvan 1 voorwaardelijk
|}

Uitwerking van de rode kaarten of het wegsturen van stafleden 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=20|Speelronde
!align=left width=140|Naam(Functie)
!align=left width=120|Club
!align=center width=45|Thuis/Uit
!align=center width=120|Tegenstander
!align=center width=40|Tussen.
!align=center width=40|Min.
!align=center width=40|Eind.
!align=center width=150|Scheidsrechter
!align=center width=330|Reden
!align=center width=200|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=center| 12
|align=left| John van den Brom (hoofdcoach)
|align=left| AZ
|align=center| Thuis
|align=center| Ajax
|align=center| 1 - 2
|align=center| 71e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Aanmerkingen op de arbitrage.
|align=center| 1
|-
|align=center| 18
|align=left| Hans de Koning (hoofdcoach)
|align=left| Go Ahead Eagles
|align=center| Thuis
|align=center| AZ
|align=center| 0 - 1
|align=center| 70e
|align=center| 1 - 3
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Onbehoorlijk gedragen tegenover de vierde official.
|align=center| 1
|-
|align=center| 19
|align=left| Alex Pastoor (hoofdcoach)
|align=left| Sparta Rotterdam
|align=center| Uit
|align=center| AZ
|align=center| 1 - 1
|align=center| 90+1e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Dennis Higler
|align=center| Onbehoorlijk gedrag, namelijk het uiten van dreigende of intimiderende taal jegens de vierde official.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 21
|align=left| Jurgen Streppel (hoofdcoach)
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Uit
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 0 - 1
|align=center| Na afloop
|align=center| 0 - 1
|align=center| Jochem Kamphuis
|align=center| Onbehoorlijk gedrag ten opzichte van de scheidsrechter.
|align=center| 1
|-
|align=center| 29
|align=left| André Hoekstra (assistent-trainer)
|align=left| Excelsior
|align=center| Thuis
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 1 - 0
|align=center| 32e
|align=center| 1 - 3
|align=center| Jeroen Manschot
|align=center| Zonder toestemming van de scheidsrechter de instructiezone verlaten.
|align=center| 1 voorwaardelijk
|}

Uitwerking van straffen die door de aanklager van de KNVB gegeven zijn 
Deze straffen zijn uitgedeeld naar aanleiding van incidenten in andere toernooien/competities of door de aanklager betaald voetbal. Ze hebben betrekking op alle eerstvolgende officiële wedstrijden binnen Nederland, dus ook de Eredivisie.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=20|Speelronde
!align=left width=140|Speler
!align=left width=120|Club
!align=center width=45|Thuis/Uit
!align=center width=120|Tegenstander
!align=center width=40|Tussen.
!align=center width=40|Min.
!align=center width=40|Eind.
!align=center width=150|Scheidsrechter
!align=center width=330|Overtreding
!align=center width=200|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=center| 1e ronde KNVB beker
|align=left| Anouar Kali
|align=left| Willem II
|align=center| Uit
|align=center| Ajax
|align=center| 2 - 0
|align=center| 59e
|align=center| 5 - 0
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Het onderuit halen van Lasse Schöne van Ajax buiten het strafschopgebied.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| Achtste finales KNVB beker
|align=left| Lerin Duarte
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Thuis
|align=center| Sparta Rotterdam
|align=center| 0 - 0
|align=center| 29e
|align=center| 0 - 3
|align=center| Serdar Gözübüyük
|align=center| Het geven van een klap in het gezicht aan Loris Brogno van Sparta Rotterdam.
|align=center| 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| Reservecompetitie Poule A Speelronde 9
|align=left| Simon Gustafson
|align=left| Feyenoord 2
|align=center| Uit
|align=center| sc Heerenveen 2
|align=center| 1 - 1
|align=center| 32e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Nick Smit
|align=center| Een natrappende beweging naar een tegenspeler geven.
|align=center| 4, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 24
|align=left| Tom Beugelsdijk
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Thuis
|align=center| FC Twente
|align=center| 1 - 1
|align=center| 63e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Een slaande beweging naar Joachim Andersen van FC Twente.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd - Beroepscommissie: 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| Halve finale KNVB beker
|align=left| Rens van Eijden
|align=left| AZ
|align=center| Thuis
|align=center| SC Cambuur
|align=center| 0 - 0
|align=center| 112e
|align=center| 0 - 0 n.v.
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Sander van de Streek van SC Cambuur buiten het strafschopgebied.
|align=center| 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 25
|align=left| Tonny Vilhena
|align=left| Feyenoord
|align=center| Uit
|align=center| Sparta Rotterdam
|align=center| 1 - 0
|align=center| 36e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Het geven van een elleboogstoot in het gezicht van Mathias Pogba van Sparta Rotterdam.
|align=center| 4, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: 4, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd - Beroepscommissie: 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 31
|align=left| Mohamed Rayhi
|align=left| N.E.C.
|align=center| Uit
|align=center| FC Twente
|align=center| 2 - 0
|align=center| 76e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Het geven van een schop tegen de knie van Joachim Andersen van FC Twente.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|}

Uitwerking van straffen die door gele kaarten bij de KNVB geregistreerd zijn 
Bij de 5e en de 10e en elke volgende gele kaart daarop is de speler daarmee automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=20|Speelronde
!align=left width=160|Speler
!align=left width=120|Club
!align=center width=330|Reden
|-
|align=center| 9
|align=left| Dejan Trajkovski
|align=left| FC Twente
|align=center| 5 gele kaarten na 9 speelronden.
|-
|align=center| 11
|align=left| Danny Bakker
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| 5 gele kaarten na 11 speelronden.
|-
|align=center| 12
|align=left| Marcel Ritzmaier
|align=left| Go Ahead Eagles
|align=center| 5 gele kaarten na 12 speelronden.
|-
|rowspan=3 align="center"| 13
|align=left| Denzel Dumfries
|align=left| Sparta Rotterdam
|align=center| 5 gele kaarten na 13 speelronden.
|-
|align=left| Édouard Duplan
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| 5 gele kaarten na 13 speelronden.
|-
|align=left| Marvelous Nakamba
|align=left| Vitesse
|align=center| 5 gele kaarten na 13 speelronden.
|-
|align=center| 14
|align=left| Davy Klaassen
|align=left| Ajax
|align=center| 5 gele kaarten na 14 speelronden.
|-
|align=center| 15
|align=left| Thomas Meißner
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| 5 gele kaarten na 15 speelronden.
|-
|rowspan=5 align="center"| 16
|align=left| Mart Dijkstra
|align=left| Sparta Rotterdam
|align=center| 5 gele kaarten na 16 speelronden.
|-
|align=left| Sander Duits
|align=left| Go Ahead Eagles
|align=center| 5 gele kaarten na 16 speelronden.
|-
|align=left| Jan-Arie van der Heijden
|align=left| Feyenoord
|align=center| 5 gele kaarten na 16 speelronden.
|-
|align=left| Ryan Koolwijk
|align=left| Excelsior
|align=center| 5 gele kaarten na 16 speelronden.
|-
|align=left| Bryan Linssen
|align=left| FC Groningen
|align=center| 5 gele kaarten na 16 speelronden.
|-
|rowspan=3 align="center"| 17
|align=left| Karim El Ahmadi
|align=left| Feyenoord
|align=center| 5 gele kaarten na 17 speelronden.
|-
|align=left| Hans Hateboer
|align=left| FC Groningen
|align=center| 5 gele kaarten na 17 speelronden.
|-
|align=left| Danny Holla
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| 5 gele kaarten na 17 speelronden.
|-
|rowspan=2 align="center"| 19
|align=left| Willem Janssen
|align=left| FC Utrecht
|align=center| 5 gele kaarten na 19 speelronden.
|-
|align=left| Héctor Moreno
|align=left| PSV
|align=center| 5 gele kaarten na 19 speelronden.
|-
|rowspan=5 align="center"| 20
|align=left| Rochdi Achenteh
|align=left| Go Ahead Eagles
|align=center| 5 gele kaarten na 20 speelronden.
|-
|align=left| Thomas Bruns
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| 5 gele kaarten na 20 speelronden.
|-
|align=left| Ridgeciano Haps
|align=left| AZ
|align=center| 5 gele kaarten na 20 speelronden.
|-
|align=left| Bram van Polen
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| 5 gele kaarten na 20 speelronden.
|-
|align=left| Wout Weghorst
|align=left| AZ
|align=center| 5 gele kaarten na 20 speelronden.
|-
|rowspan=3 align="center"| 21
|align=left| Santiago Arias
|align=left| PSV
|align=center| 5 gele kaarten na 21 speelronden.
|-
|align=left| Anouar Hadouir
|align=left| Excelsior
|align=center| 5 gele kaarten na 21 speelronden.
|-
|align=left| Derrick Luckassen
|align=left| AZ
|align=center| 5 gele kaarten na 21 speelronden.
|-
|rowspan=2 align="center"| 22
|align=left| Lucas Bijker
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| 5 gele kaarten na 22 speelronden.

|-
|align=left| Kelvin Leerdam
|align=left| Vitesse
|align=center| 5 gele kaarten na 22 speelronden.
|-
|rowspan=3 align="center"| 23
|align=left| Pelle van Amersfoort
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|-
|align=left| Janio Bikel
|align=left| N.E.C.
|align=center| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|-
|align=left| Mateusz Klich
|align=left| FC Twente
|align=center| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|-
|rowspan=2 align="center"| 24
|align=left| Rens van Eijden
|align=left| AZ
|align=center| 5 gele kaarten na 24 speelronden.
|-
|align=left| Dirk Marcellis
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| 5 gele kaarten na 24 speelronden.
|-
|rowspan=2 align="center"| 25
|align=left| André Fomitschow
|align=left| N.E.C.
|align=center| 5 gele kaarten na 25 speelronden.
|-
|align=left| Wilfried Kanon
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| 5 gele kaarten na 25 speelronden.
|-
|rowspan=3 align="center"| 26
|align=left| Luigi Bruins
|align=left| Excelsior
|align=center| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|-
|align=left| Tom Van Hyfte
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|-
|align=left| Ard van Peppen
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|-
|rowspan=4 align="center"| 28
|align=left| Sofyan Amrabat
|align=left| FC Utrecht
|align=center| 5 gele kaarten na 28 speelronden.
|-
|align=left| Wojciech Golla
|align=left| N.E.C.
|align=center| 5 gele kaarten na 28 speelronden.
|-
|align=left| Joël Veltman
|align=left| Ajax
|align=center| 5 gele kaarten na 28 speelronden.
|-
|align=left| Mike te Wierik
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| 5 gele kaarten na 28 speelronden.
|-
|rowspan=4 align="center"| 29
|align=left| Nicolai Brock-Madsen
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|-
|align=left| Rick van Drongelen
|align=left| Sparta Rotterdam
|align=center| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|-
|align=left| Giovanni Troupée
|align=left| FC Utrecht
|align=center| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|-
|align=left| Kevin Vermeulen
|align=left| Excelsior
|align=center| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|-
|align=center| 30
|align=left| Daryl Werker
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|-
|rowspan=8 align="center"| 31
|align=left| Wout Brama
|align=left| FC Utrecht
|align=center| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|-
|align=left| Gregor Breinburg
|align=left| N.E.C.
|align=center| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|-
|align=left| Jordy Croux
|align=left| Willem II
|align=center| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|-
|align=left| Jurgen Mattheij
|align=left| Excelsior
|align=center| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|-
|align=left| Martin Milec
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|-
|align=left| Ryan Sanusi
|align=left| Sparta Rotterdam
|align=center| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|-
|align=left| Morten Thorsby
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|-
|align=left| Ricky van Wolfswinkel
|align=left| Vitesse
|align=center| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|-
|rowspan=6 align="center"| 33
|align=left| Peet Bijen
|align=left| FC Twente
|align=center| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|-
|align=left| Tom Hiariej
|align=left| FC Groningen
|align=center| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|-
|align=left| Danny Holla
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| 10 gele kaarten na 33 speelronden.
|-
|align=left| Stefano Marzo
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|-
|align=left| Tonny Vilhena
|align=left| Feyenoord
|align=center| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|-
|align=left| Jordy de Wijs
|align=left| Excelsior
|align=center| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|-
|rowspan=2 align="center"| 34
|align=left| Julian von Haacke
|align=left| N.E.C.
|align=center| 5 gele kaarten na 34 speelronden.
|-
|align=left| Xandro Schenk
|align=left| Go Ahead Eagles
|align=center| 5 gele kaarten na 34 speelronden.
|}

Trivia  
 Bij aanvang van de competitie zijn Ron Jans van PEC Zwolle en Phillip Cocu van PSV de langstzittende coaches in de Eredivisie. Beide coaches zijn sinds seizoen 2013/14 coach van hun club. Cocu werd in maart 2014 kort vervangen door assistent Ernest Faber, vanwege een operatie bij Cocu.
 Voor het eerst sinds seizoen 2007/08 spelen alle drie de professionele voetbalclubs uit Rotterdam (Excelsior, Feyenoord en Sparta) op het hoogste niveau.
 Voor het eerst sinds het seizoen 1983/84 bereikten alle ploegen de kerstdagen met de coach waarmee ze aan het seizoen begonnen.
 Feyenoord wist van speelronde 1 tot en met 34 de eerste plaats in de Eredivisie bezet te houden.

Zie ook 
 Eredivisie 2016/17 (vrouwenvoetbal)

Eredivisie (mannenvoetbal)
Nederlands competitievoetbal 2016/17